

Населені пункти та їхні частини

 Ґаєв — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґаєв — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґаєв — частина села Подґаєв у гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки